Sara Mustonen ist der Name folgender Personen:

* Sara Mustonen (Skirennläuferin) (1962–1979), finnische Skirennläuferin
 Sara Mustonen (Radsportlerin) (* 1981), schwedische Radsportlerin